Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2018 года прошёл в два этапа с 8 сентября 2017 года по 11 июня 2018 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 48 сборных. Впервые участие принимала сборная Косова. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1999 года.

Турнир проходил в два этапа. В квалификационном раунде 48 сборных были разделены на 12 групп. В рамках мини-турниров по две лучшие команды групп и четыре лучшие среди занявших третьи места вышли в элитный раунд. Семь победителей второго этапа вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Швейцарии.

Квалификационный раунд 
Жеребьёвка прошла 11 ноября 2016 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Сборные, занявшие первые два места в группах, а также четыре лучшие, занявшие третьи места, выходят в элитный раунд.

Группа 1 
 12-18 сентября 2017 (Дуйсбург)

 Черногория 0:7 Исландия
 Германия 3:0 Косово
 Исландия 2:0 Косово
 Германия 8:0 Черногория
 Исландия 0:1 Германия
 Косово 1:1 Черногория

Группа 2 
 18-24 октября 2017 (Шымкент)

 Англия 9:0 Казахстан
 Уэльс 0:0 Словения
 Словения 4:0 Казахстан
 Англия 4:0 Уэльс
 Словения 0:1 Англия
 Казахстан 0:6 Уэльс

Группа 3 
 8-14 сентября 2017 (Мариямполе, Алитус)

 Словакия 3:2 Румыния
 Дания 5:1 Литва
 Дания 5:1 Словакия
 Румыния 4:1 Литва
 Румыния 0:8 Дания
 Литва 0:1 Словакия

Группа 4 
 25-31 октября 2017 (Дуррес, Камза)

 Азербайджан 2:0 Украина
 Испания 8:0 Албания
 Испания 6:0 Азербайджан
 Украина 5:0 Албания
 Украина 0:4 Испания
 Албания 0:0 Азербайджан

Группа 5 
 18-23 октября 2017 (Визеу, Мангуалди, Нелаш)

 Норвегия 6:0 Кипр
 Северная Ирландия 0:2 Португалия
 Норвегия 7:0 Северная Ирландия
 Португалия 7:0 Кипр
 Португалия 0:2 Норвегия
 Кипр 1:2 Северная Ирландия

Группа 6 
 18-24 октября 2017 (Ассен, Харкема)

 Эстония 0:3 Ирландия
 Нидерланды 12:0 Латвия
 Ирландия 4:0 Латвия
 Нидерланды 12:1 Эстония
 Ирландия 1:8 Нидерланды
 Латвия 2:0 Эстония

Группа 7 
 16-22 октября 2017 (Кишинёв, Орхей)

 Франция 11:0 Фарерские острова
 Молдова 0:8 Италия
 Франция 9:0 Молдова
 Италия 9:0 Фарерские острова
 Италия 2:5 Франция
 Фарерские острова 4:0 Молдова

Группа 8 
 17-23 октября 2017 (Бад-Вальтерсдорф, Рорбах-ан-дер-Лафниц)

 Бельгия 5:1 Македония
 Хорватия 0:4 Австрия
 Бельгия 7:0 Хорватия
 Австрия 2:0 Македония
 Австрия 3:0 Бельгия
 Македония 0:1 Хорватия

Группа 9 
 18-24 октября 2017 (Албена, Добрич)

 Беларусь 0:8 Чехия
 Швеция 7:0 Болгария
 Швеция 2:0 Беларусь
 Чехия 9:0 Болгария
 Чехия 2:0 Швеция
 Болгария 0:2 Беларусь

Группа 10 
 18-24 октября 2017 (Бюк, Сомбатхей)

 Шотландия 2:0 Армения
 Венгрия 5:2 Турция
 Шотландия 0:2 Венгрия
 Турция 5:0 Армения
 Турция 0:0 Шотландия
 Армения 0:5 Венгрия

Группа 11 
 12-18 сентября 2017 (Таммела, Хямеэнлинна)

 Босния и Герцеговина 0:3 Сербия
 Финляндия 1:1 Израиль
 Сербия 3:0 Израиль
 Финляндия 10:0 Босния и Герцеговина
 Сербия 1:1 Финляндия
 Израиль 2:2 Босния и Герцеговина

Группа 12 
 12-18 сентября 2017 (Тбилиси)

 Россия 4:0 Грузия
 Греция 1:3 Польша
 Польша 7:0 Грузия
 Россия 0:0 Греция
 Польша 2:2 Россия
 Грузия 1:1 Греция

Сравнение сборных, занявших третьи места

Элитный раунд 
Победители групп выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 5-11 июня 2018 (Торунь, Влоцлавек, Иновроцлав)

 Норвегия 5:1 Греция
 Исландия 1:0 Польша
 Норвегия 2:0 Исландия
 Польша 6:0 Греция
 Польша 0:1 Норвегия
 Греция 0:2 Исландия

Группа 2 
 3-9 апреля 2018 (Сенец, Дунайска-Лужна)

 Англия 4:1 Израиль
 Словакия 0:8 Германия
 Германия 3:0 Израиль
 Англия 6:0 Словакия
 Германия 3:2 Англия
 Израиль 0:0 Словакия

Группа 3 
 4-10 апреля 2018 (Лахти, Вантаа)

 Франция 6:0 Азербайджан
 Финляндия 2:0 Бельгия
 Бельгия 5:1 Азербайджан
 Франция 2:1 Финляндия
 Бельгия 0:1 Франция
 Азербайджан 0:4 Финляндия

Группа 4 
 2-8 апреля 2018 (Корк)

 Ирландия 1:1 Австрия
 Испания 5:0 Турция
 Австрия 1:1 Турция
 Испания 3:0 Ирландия
 Австрия 0:3 Испания
 Турция 2:0 Ирландия

Группа 5 
 4-10 апреля 2018 (Иллё, Телки)

 Нидерланды 6:0 Словения
 Швеция 1:0 Венгрия
 Нидерланды 1:1 Швеция
 Венгрия 2:0 Словения
 Венгрия 0:6 Нидерланды
 Словения 1:2 Швеция

Группа 6 
 2-8 апреля 2018 (Коимбра, Пампильоза, Тоша, Меальяда, Лузу)

 Дания 2:0 Уэльс
 Португалия 0:2 Сербия
 Сербия 3:1 Уэльс
 Дания 4:1 Португалия
 Сербия 0:2 Дания
 Уэльс 1:0 Португалия

Группа 7 
 2-8 апреля 2018 (Эдинбург)

 Чехия 2:1 Шотландия
 Россия 1:7 Италия
 Чехия 7:0 Россия
 Италия 4:1 Шотландия
 Италия 2:2 Чехия
 Шотландия 0:0 Россия

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2017 год в женском футболе
2018 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет